Nessus (mythologie), een centaur uit de Griekse mythologie
Nessus (software), een computerprogramma om de beveiliging van computers en computernetwerken te testen
een personage uit een van Larry Nivens Ringworld-boeken